

Geografia 
 Brasile
 Joaquim Távora – comune nello Stato del Paraná
 Juarez Távora – comune nello Stato del Paraíba

Persone 
 Cristovão de Távora – mercante ed esploratore ebreo olandese, che ha contribuito alla fondazione delle prime colonie ebraiche in Sudamerica
 Fernando Távora – architetto e accademico portoghese, esponente della Scuola di Porto
 Franklin Távora – scrittore brasiliano

Altro 
 Affare Tavora – attentato e processo alla famiglia Tavora nel XVIII in portogallo